Bävertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bävertjärnen (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun och Ockelbo kommun,  (16,9 ha)
Bävertjärnen (Los socken, Hälsingland, 683281-145191), sjö i Ljusdals kommun, 
Bävertjärnen (Los socken, Hälsingland, 684987-143650), sjö i Ljusdals kommun, 
Bävertjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (10,6 ha)
Bävertjärnarna, Jämtland, sjö i Östersunds kommun, 
Bävertjärnen (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Bävertjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Bävertjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Bävertjärnarna, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Bävertjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Bävertjärnen, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun, 
Bävertjärnarna (Stensele socken, Lappland, 722012-154737), sjö i Storumans kommun, 
Bävertjärnarna (Stensele socken, Lappland, 722020-154798), sjö i Storumans kommun,  (6,6 ha)
Bävertjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Bävertjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Bävertjärnen (Lycksele socken, Lappland, 715797-160878), sjö i Lycksele kommun, 
Bävertjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716412-165044), sjö i Lycksele kommun, 
Bävertjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718695-162303), sjö i Lycksele kommun,  (33,5 ha)
Bävertjärnen (Stensele socken, Lappland, 720725-159543), sjö i Storumans kommun, 
Bävertjärnen (Stensele socken, Lappland, 721562-159017), sjö i Storumans kommun, 
Bävertjärnen (Stensele socken, Lappland, 724578-154301), sjö i Storumans kommun,  (5,54 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn